Toroba peut désigner :
Toroba, la commune du département Dédougou au Burkina Faso.
Toroba, la commune du département Douroula au Burkina Faso.

Homonymie de localités